Biloxi bezeichnet:

 Biloxi (Volk), einen nordamerikanischen Indianerstamm

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Biloxi (Mississippi), im Harrison County
 Biloxi (Texas), im Newton County
 Biloxi (Washington), im King County

Sonstiges:
 Biloxi Lagoon, See im St. Bernard Parish, Louisiana
 Biloxi State Wildlife Management Area, Park im St. Bernard Parish, Louisiana
 Biloxi Creek, Fließgewässer im Angelina County, Texas
 Biloxi River, Fließgewässer im Harrison County, Mississippi
 Biloxi Wash, Fließgewässer im Imperial County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Biloxi Downtown Historic District, in Biloxi, Mississippi, ID-Nr. 98001139
 Biloxi Garden Center, in Biloxi, Mississippi, ID-Nr. 73001011
 Biloxi Lighthouse, in Biloxi, Mississippi, ID-Nr. 73001012
 Biloxi Veterans Administration Medical Center, in Biloxi, Mississippi, ID-Nr. 02000045
 Biloxi's Tivoli Hotel, in Biloxi, Mississippi, ID-Nr. 84002167